Люка Карабатич (; род. 19 апреля 1988, Страсбург) — французский гандболист сербско-хорватского происхождения, выступает за французский клуб ПСЖ и сборную Франции. Младший брат Николы Карабатича.

Биография 
Люка Карабатич родился в Страсбурге в семье хорватского гандболиста Бранко Карабатича и сербки Радмилы. Люка Карабатич занимался теннисом, в 1998 году выиграл чемпионат Франции среди 10-летних. Когда Люке Карабатич было 19, он стал тренироваться в молодёжной команде Монпелье. В 2008 году Люка Карабатич дебютировал в профессиональном клубе Монпелье. В Монпелье Люка Карабатич 5 раза выиграл чемпионат Франции, 4 раза выиграл кубок Франции, 3 раза выиграл кубок Французской лиги. В 2011 году состоялся дебют Люка Карабатича в сборной Франции.
2 октября 2012 года Люка Карабатич перешёл в Пэй д’Экс за 4500 евро. Пэй д’Экс по итогам сезона 2011/2012 вышел в первый дивизион. Люка Карабатич в первом сезоне играл вместе со своим братом, в итоге команда заняла 9-ое место в чемпионате Франции. После сезона 2012/13 Никола Карабатич заключил контракт с испанским клубом Барселона.
В 2015 году Люка Карабатич стал выступать за ПСЖ, играя в команде вместе с братом. По итогам сезона 2015/16 Пари Сен-Жермен выиграл чемпионат Франции.
Люка Карабатич выступал на чемпионате Мира 2015, где помог Франции выиграть турнир, а также выступал на чемпионате Европы 2014, где Франция также выиграла турнир.

Титулы 
 Победитель чемпионата Европы: 2014
 Победитель чемпионата Мира: 2015, 2017
 Победитель чемпионата Франции: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018
 Обладатель кубка Франции: 2008, 2009, 2010, 2012
 Обладатель кубка Французской лиги: 2010, 2011, 2012
 Серебряный призёр летних Олимпийских игр: 2016

Статистика 
Статистика Люка Карабатича сезона 2017/18 указана 1.6.2018

Ссылки 
 http://www.lnh.fr/joueurs/luka-karabatic на сайте LNH
 https://web.archive.org/web/20160301080232/http://www.psghand.fr/en/player/luka-karabatic-3762.html на сайте клуба ПСЖ

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Чемпионы Европы по гандболу
Чемпионы мира по гандболу
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Чемпионы Франции по гандболу
Игроки ГК «Монпелье»
Игроки ГК «Пэй д’Экс»
Игроки ГК «Пари Сен-Жермен»